Буржоазија може да се односи на:
 Буржоазија
или:
 Ситна буржоазија
 Црвена буржоазија